Зу́льцер () — немецкая и еврейская фамилия:
 Зульцер, Александр (род. 1984) — профессиональный немецкий хоккеист.
 Зульцер, Давид (1784—1864) — швейцарский художник.
 Зульцер, Иоанн Георг (1720—1779) — немецкий философ-эстетик.
 Зульцер, Иоганн Генрих (1735—1814) — швейцарский энтомолог.
 Зульцер, Йозеф (1850—1926) — австрийский виолончелист.
 Зульцер, Соломон (1804—1890) — музыкальный деятель.